Ardengo Soffici (1879-1964) – scrittore, saggista, poeta e pittore italiano
 Filippo Soffici (1970) – canottiere italiano
 Mario Soffici (1900-1977) – regista e sceneggiatore italiano naturalizzato argentino
 Piero Soffici (1920-2004) – direttore d'orchestra, compositore, musicista e paroliere italiano
 Roberto Soffici (1946) – cantautore italiano